Ferbach steht für:
 Ferbach (Fluss), rechter Zufluss des Hillscheider Bachs bei Schönstatt, Stadt Vallendar, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

Ferbach ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Ferbach (1913–1970), wurde im Fall Vera Brühne wegen Mordes verurteilt

Siehe auch:
 Fehrbach